St. George’s – stolica Grenady
 St. George’s – miasto na Bermudach
 St. George’s – jedna z wysp Bermudów
Miejscowości w Wielkiej Brytanii;
 St George’s – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Manchester
 St George’s – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire